Гаштовт, також Гоштовт, Гастольд, Ґаштольд — прізвище литовських шляхтичів, державних діячів Великого князівства Литовського.

Персоналії 
 Андрій
 Мартин
 Іван (Івашко, Ян)
 Петро
 Ольбрахт
 Станіслав
 Марія — дружина київського князя Семена Олельковича

Примітки 

Литовські прізвища